Palinckx ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Palinckx (* um 1957), niederländischer Musiker
 Jacques Palinckx (* 1959), niederländischer Musiker